Malinois è un aggettivo che può indicare:
Pastore belga Malinois – una varietà di Pastore belga
Malinois waterslager – una varietà di canarino da canto